Pisanelli ist der Familienname folgender Personen:

 Giacomo Pisanelli, Bischof von Scala
 Giuseppe Pisanelli (1812–1879), italienischer Politiker 
 Giuseppe Ceva Grimaldi Pisanelli di Pietracatella (Giuseppe Ceva Grimaldi Pisanelli, marchese di Pietracatella, duca delle Pesche; 1777–1862), italienischer Politiker
 Giuseppe Codacci Pisanelli (1913–1988), italienischer Politiker der Democrazia Cristiana (DC)
 Marco Antonio Pisanelli, Bischof von Sora